Прикосновение:
 Прикосновение — процесс действия по значению глагола — прикоснуться, к чему-либо или кому-либо, и причастность, касательство к чему-либо.

Название

Фильм

Альбом 
 «Прикосновение» — первый студийный альбом украинской группы Flёur.

См. также 
 Prikosnovenie